Basher ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basher (Alaska)
 Basher (Missouri), im Douglas County

Familienname:
 Emma Basher (* 1992), australische Ruderin 

Sonstiges:
 Basher Kill, Fließgewässer im Orange County, New York